

Нурмучаш — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Нурмучаш — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Нурмучаш — присілок, Совєтський район, Марій Ел